Swendsen ist der Familienname von

 Clyde Swendsen (1895–1979), US-amerikanischer Wasserspringer und Trainer
 Robert Swendsen (* 1943),  US-amerikanischer Physiker